Rafael Romo (25 februari 1990) is een Venezolaans voetballer die onder contract staat bij Oud-Heverlee Leuven. Hij speelt op de positie van doelman. Naast Venezolaan, heeft Romo ook nog de Spaanse nationaliteit.

Clubstatistieken
bijgwerkt tot 20 februari 2021

Romo, Rafael